Omino – altro nome del "conduttore del carro", personaggio de Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi
 Omino – altro nome del "servo muto", oggetto di arredamento
 Omino – altro nome della "gruccia", accessorio per appendere gli abiti
 Omino – costruzione artificiale che consiste nell'impilare una sopra l'altra pietre di dimensioni differenti

Altri progetti